Mit Staatsstraße werden:
 in Deutschland in den Freistaaten Sachsen und Bayern die Landesstraßen benannt; siehe Liste der Staatsstraßen in Bayern, Liste der Staatsstraßen in Sachsen bis zur S 199 und ab der S 200 sowie Staatsstraße (Sachsen)
 in der Schweiz die Straßen bezeichnet, welche dem Staat (d. h. dem Kanton) gehören; siehe Strassensystem in der Schweiz und in Liechtenstein – Kantone
 in Brasilien die wichtigsten Fernstraßen der einzelnen Bundesstaaten bezeichnet; siehe Staatsstraße (Brasilien)
 in Finnland die wichtigsten Fernstraßen bezeichnet, wozu auch alle Autobahnen gehören; siehe Staatsstraße (Finnland)
 in Italien die Straßen des Staates (Strada Statale (abgekürzt SS), im Gegensatz zu den Landesstraßen, Strada provinciale (SP)) benannt
 in Kroatien die Straßen in der Straßenkategorie Državna cesta bezeichnet; siehe Staatsstraße (Kroatien)
 in Lettland alle Fernstraßen bezeichnet, also sowohl die staatlichen Hauptstraßen als auch die Staatsstraßen 1. und 2. Ordnung; siehe Lettlands Staatsstraßen
 in der Österreichischen Monarchie die Reichsstraßen; siehe Reichsstraße (Österreich)

Siehe auch:
 Bundesstraße
 Nationalstraße